Filmprogramm bezeichnet:

 Filmprogrammheft
 Filmprogramm (Zeitschrift), eine Zeitschrift aus Deutschland